Назар:
 Назар (амулет) — оберег от сглаза.

Имя
 Назар (имя) — мужское имя.

Фамилия
 Назар, Сильвия (род. 1947) — американский экономист, писатель и журналист.
 Назар, Хасан (настоящее имя Назаров Хасан Мударисович; род. 1942) — башкирский поэт, переводчик, журналист.
Топоним
 Назар (Коми) — деревня в Усть-Вымском районе Республики Коми.
 Назар (Киргизия) — село в Сокулукском районе Чуйской области Киргизии.

См. также 
 
 
 
  (исп. Nazar)